Anhelina Kalinina – tennista ucraina
 Irina Kalinina – ex tuffatrice e allenatrice di tuffi sovietica
 Lidija Kalinina – ex ginnasta sovietica
 Veronika Kalinina – sincronetta russa